183 км, 183-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные и обгонные пункты, разъезды, путевые посты и пр.

 183 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги (Тверская	область). Код: 067918.
 183 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги (Ленинградская	область). Код:	073213.
 183 км — остановочный пункт Московской железной дороги (Брянская	область). Код: 178561.
 183 км — остановочный пункт Московской железной дороги (Калужская	область). Код: 188027.
 183 км — остановочный пункт Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области. Код: 197126.
 183 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги (Воронежская область). Код: 582429.
 183 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги (Ростовская	область). Код: 586519.
 183 км — название остановочного пункта Уньва Свердловской железной дороги (Пермский	край) до октября 2021 года. Код: 768936.
 183 км — остановочный пункт Северной железной дороги (Архангельская	область). Код: 295727.

 183 км — остановочный пункт, железная дорога (Самарская	область). Код: 811388.

Примечания